Carlos González Rothwoss, polític i advocat espanyol (1865-?)
 Carlos González Reigosa, escriptor i periodista gallec (1948-)
 Carlos González Serna, polític valencià (1965-)
 Carlos González (actor), actor navarrès (1997-)
 Carlos González Cabrera, exfutbolista mexicà
 Carlos González (cantant), cantant català